Cet article retrace les confrontations entre l'équipe du pays de Galles et l'équipe de Roumanie en rugby à XV. Les deux équipes se sont affrontées à huit reprises. Les Gallois l'ont emporté six fois contre deux fois pour les Roumains.

Historique 
La Roumanie, brillante en football, en gymnastique, n'est apparue sur le devant de la scène internationale rugbystique que depuis le début des années 80 puis l'avènement de la Coupe du monde. 

Pourtant le rugby roumain a connu de grandes heures dans les années 1960 et 1970, où les Roumains ne rencontrent cependant  alors que les Italiens ou les Français.

Par la suite, les années 80 seront elles marquées par de grands exploits de la Roumanie contre justement des nations comme le Pays de Galles.

Le premier match entre ces deux équipes marqua à tels point l'équipe galloise, en 1983, que des joueurs comme Rob Ackerman, alors titulaire avec le Pays de Galles, décrivirent la Roumanie comme une équipe au dessus des All Blacks, notamment dans leur dimension physique.

Alors que dans les années 90 puis 2000 les confrontations sont plus fréquentes, l'effondrement du système communiste en Europe de l'Est et les problèmes économiques consécutifs rendent le rugby roumain exsangue.

Les confrontations 

|}

Notes et références

Annexes

Articles connexes  
Équipe du pays de Galles de rugby à XV
Équipe de Roumanie de rugby à XV

Lien externe 

Roumanie
Galles